Сейт — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сейт — село в Индерском районе Атырауской области.
 Сейт — село в Мангистауском районе Мангистауской области.